Williamsburg heißen folgende geographische Objekte:

 Williamsburg (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Delaware), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg Village, Ort in Virginia, Vereinigten Staaten
 Williamsburg (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Williamsburg (Brooklyn),  ein Stadtteil von Brooklyn, New York, Vereinigte Staaten
historisch:
 Nineveh (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten